— традиционная школа ходзёдзюцу, классическое японское боевое искусство (корю), основанное XVII веке мастером по имени Мацудзаки Кинуэмон Цунэкацу. На сегодняшний день традиции стиля Иттацу-рю включены в состав школы Синто Мусо-рю.

История 
Ходзёдзюцу (или навадзюцу) является традиционным японским боевым искусством удерживания человека при помощи шнура или верёвки, которое использовалось, в частности, различными полицейскими структурами периода Эдо.

Стиль Иттацу-рю Ходзёдзюцу был создан в конце XVII века 3-м сокэ школы Синто Мусо-рю Мацудзаки Кинумоном Сигэкацу, основателем Иккаку-рю. Он передавался по линии Синто Мусо-рю, развившись в «канатное искусство». Верёвка, используемая в Иттацу-рю, 5 метров в длину и около 3,5 миллиметров в диаметре.

Несмотря на то, что на сегодняшний день верёвку для связывания заменили наручники, в Токио существует современная версия ходзёдзюцу. Эта система была создана на основе традиций Иттацу-рю, и обучал ей сиханкэ Синто Мусо-рю , выполнявший обязанность инструктора полицейских сил в середине XX века.

Техника 
В социальной системе эпохи Токугава большое внимание уделялось обхождению с человеком в соответствии с его классовой принадлежностью. Каждая ката Иттацу-рю разработана и адаптирована для задержания людей различного социального положения. Все действия над священниками, самураями, женщинами и так далее соответствовали их положению в классовой иерархии, при этом не унижая достоинства человека.

Техники ходзё в основном преподаются только продвинутым ученикам, которые достигли высокого уровня мастерства в Синто Мусо-рю при прочном усвоении дзёдо, хотя определённых норм на этот счет не существует и различные организации могут иметь свои требования.

Современная система Иттацу-рю включает в себя 25 ката, разделённых на 3 различных уровня: Гэ, Тю и Дзё.

Гэ включается в себя:

 Итимондзи хая нава;
 Хагаи цукэ хая нава;
 Хитоэ хиси нава;
 Син хагаи цукэ нава;
 Я хадзу нава;
 Суми Тигаи нава;
 Син томбо нава;
 Хаппо карами нава;
 Ягура хиси нава.

Тю включается в себя:

 Хиси хая нава;
 Хиси нава;
 Дзюмондзи нава;
 Бадзё багаи цукэ нава;
 Томбо нава;
 Син футаэ хиси нава;
 Син кико нава;
 Ягура хиси нава.

Дзё включается в себя:

 Дзюмондзи хая нава;
 Дзюмондзи нава;
 Футаэ хиси нава;
 Кико нава;
 Агэ маки нава;
 Син хагаи цукэ нава;
 Мунавари хитоэ хиси нава;
 Кирии нава.

Примечания 

Боевые искусства Японии